Een verkeersweg:
A91 (Duitsland), zie Bundesautobahn 91
A91 (Groot-Brittannië)
A91 (Italië)
A-91 (Spanje)

Een vuurwapen:
A91 (vuurwapen)